Supercopa Libertadores 1993 var den femte säsongen av den sydamerikanska fotbollsturneringen Supercopa Libetadores. För 1993 års säsong deltog 16 lag, alla tidigare vinnare av Copa Libertadores (det var så lagen kvalificerades). Lagen spelade utslagsmöten tills en vinnare korades, som till slut blev São Paulo från Brasilien, klubbens första titel.

Första omgången

Kvartsfinal

Semifinal

Final

Se även
Copa Libertadores 1993
Recopa Sudamericana 1994

1993 i Sydamerika
Fotbollssäsongen 1993
1993